Испанский биографический словарь () — справочное пособие на испанском языке, содержащее более 45 000 биографий выдающихся деятелей испанской истории от VII до XXI века.

Печатная версия, состоящая из 50 томов, выпускалась Королевской академией истории Испании с 2009 по 2013 год. С 2018 года словарь издаётся в электронном формате.

История 
После утверждения Филиппом V в мае 1735 года устава Королевской академии истории, её первый директор Агустин де Монтиано-и-Луяндо предложил создать «Историко-критический словарь Испании» (). Однако из-за недостатка финансирования о создании испанского биографического словаря речь снова зашла только в 1999 году. Тогда при содействии директора Королевской академии истории Гонсало Анеса было подписано соглашение с тогдашним министром образования и культуры Мариано Рахоем о разработке словаря.

Издания

Печатное издание 
В период с 1999 по 2009 год более 5000 испанских и иностранных историков из более чем 500 научных учреждений со всего мира приняли участие в написании первых десяти томов словаря, в которые вошли несколько тысяч биографий выдающихся деятелей испанской истории начиная с VII века нашей эры.

Электронное издание 
3 мая 2018 года в Мадриде король Испании Филипп VI представил публике электронное издание словаря с 45 000 биографий, созданное в сотрудничестве с телекоммуникационной компанией Telefónica и каталанским фондом . По сравнению с печатной версией в данном издании стало на 2000 биографий больше, причиной чему послужило добавление в словарь статей о женщинах, которых обошли вниманием при создании бумажных экземпляров.

Критика 
Одно из критических замечаний в адрес словаря касалось объективности предоставленной в нём информации, поскольку в печатном издании содержались биографии как умерших, так и ныне живых людей. Это замечание было учтено при создании онлайн-версии словаря, где содержится информация только об ушедших из жизни деятелях.

Ещё одним источником разногласий стало описание в словаре Франсиско Франко, которого в печатном издании не называли диктатором. Соответствующие пометки в его биографию были добавлены только в электронную версию.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Биографические словари